Ringparken kan syfta på:

 Ringparken, Kentron – en allmän park i distriktet Kentron i Jerevan
 Ringparken, Saltsjö-Duvnäs – en park och en gata i Nacka kommun